Der Oberstaufen Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Juli 2013 in Oberstaufen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 13 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 20. und 21. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 16 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Thiago Monteiro
 Stephan Fransen
 Ivo Minář
 Alexei Watutin

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 93 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 109 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 197 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Oberstaufen